Речменский — русская фамилия:

 Речменский, Александр Иванович (1869—1939) — священник, москвовед.
 Речменский, Николай Сергеевич (1897—1963) — советский композитор, фольклорист.
 Речменский, Сергей Сергеевич — профессор Ивановского медицинского института; микробиолог.